L'Impero colpisce ancora – film del 1980 diretto da Irvin Kershner, appartenente alla saga di Guerre stellari
 L'Impero colpisce ancora – colonna sonora del film
 L'Impero colpisce ancora – romanzo di Donald F. Glut, trasposizione letteraria del film omonimo
 L'Impero colpisce ancora – adattamento a fumetti del film omonimo